Das Monster aus dem Schrank — це дебютний альбом німецького дезкор гурту We Butter The Bread With Butter, випущений звукозаписною компанією Redfield Records 21 листопада 2008 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Тобіас «Тобі» Щултка — Вокал, Барабани, програмування
 Марсель «Марсі» Нойман — Гітара, Бас-гітара, програмування

Посилання 
 [ Das Monster aus dem Schrank] на Allmusic

Альбоми німецьких виконавців
Альбоми We Butter The Bread With Butter
Дебютні альбоми 2008
Рок-альбоми
Листопад 2008
Події 21 листопада